A Castle falls  egy 2021-es amerikai sci-fi akciófilm, melyet Wu Jing írt és rendezett. A főszerepekben Wu Jing, Scott Adkins látható.

Cselekmény 
A Castle Heights Kórház, a város szegregált múltjának e jelképe több évtizedes elhanyagoltság után készen áll a lebontásra. Megfelelő mennyiségű dinamitot pakoltak alá. Azonban senki sem tudja, hogy egy ma már börtönben ülő bandavezér az elhagyatott épületben rejtette el a riválisaitól ellopott 3 millió dollárnyi készpénzt. Most három kétségbeesett fél akarja a pénzt - egy kékgalléros volt bunyós (Adkins), aki a bontócsapat tagjaként dolgozva találja meg, egy börtönőr (Lundgren), aki bármit megtenne, hogy kifizesse lánya rákos kezelését, és egy könyörtelen banda, akik azt állítják, hogy ők a jogos tulajdonosok. A bontási tölteteket kitűzik, és a kastély 90 perc múlva leomlik. Az óra ketyeg. Kérdéses, hogy ki találja meg a pénzt, és hogy élve kijutnak-e onnan.

Szereplők
 Scott Adkins – Mike
 Dolph Lundgren – Shea
 Jim E. Chandler – Foreman
 Kevin Wayne – James
 Scott Hunter – Deacon
 Bill Billions – Walsh
 Kim DeLonghi – Kat
 Leslie Sides – Mayor's Assistant
 Ida Lundgren 		
 Robert Berlin – Damian Glass
 Evan Elise Owens – Cop
 Meagan Bown – News Reporter
 Dave Halls – Vince
 Ethan Melisano – MMA Fighter

További információk

 https://teaser-trailer.com/castle-falls-movie-starring-dolph-lundgren-and-scott-adkins/

Amerikai tudományos-fantasztikus filmek
2021 filmjei